Реестр населённых пунктов муниципального образования «Город Киров» является продолжением Реестра улиц и иных элементов адресной привязки муниципального образования «Город Киров».

Примечания

См. также 
 Список улиц Кирова
 Административное деление Кирова

Ссылки